Selinum mutellina är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Anton Eugen Prantl. Selinum mutellina ingår i släktet krusfrön, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krusfrön
mutellina